Labhart ist der Nachname von:
Christoph Labhart (1644–1695), Steinschnitzer
Heinrich Labhart (1919–1977), Schweizer Chemiker
Toni Labhart (* 1937), Schweizer Geologe und Mineraloge
Siehe auch:
 Labhardt